Der schwarze Engel ist die Bezeichnung für:
 Der schwarze Engel (1925), US-amerikanischer Film von George Fitzmaurice
 Der schwarze Engel (1974), deutscher Film von Werner Schroeter
 Der schwarze Engel (1990), spanisch-schweizerischer Film von Jacob Berger
 Tatort: Der schwarze Engel, deutscher Film von Nina Grosse aus dem Jahr 1994
 Der schwarze Engel (2018), argentinisch-spanischer Film von Luis Ortega